Borçka (district), een district van de Turkse provincie Artvin
Borçka (stad), de hoofdplaats van het district